Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Anne Hobbs che ha battuto in finale Louise Field 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Belinda Cordwell (primo turno)
 Candy Reynolds (quarti di finale)

 Lea Antonoplis (quarti di finale)
 Anne Hobbs (campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1986